Абасоло — іспанське прізвище.

Відомі носії 
 Гарбіньє Абасоло (1964) — Міс Іспанія 1983 року.
 Пол Абасоло (1984) — іспанський футболіст.
 Хосе Маріано Абасоло (1783–1816) — мексиканський герой війни за незалежність від Іспанії.

Інше 

Абасоло — назва місцевості:
 Абасоло (Гуанахуато) — місто і муніципалітет у Мексиці.

Іспанські прізвища